Поом ():

 Поом, Маркус (род. 1999) — эстонский футболист, полузащитник.
 Поом, Март (род. 1972) — эстонский футболист, вратарь, отец Маркуса Поома.